Levina är ett släkte av fjärilar. Levina ingår i familjen tjockhuvuden.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tjockhuvuden
Levina